Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel BNP Paribas Tennis Championship) van 2021 vond plaats van 19 tot en met 25 april 2021 in de Turkse stad Istanboel. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Belgische Elise Mertens speelde de finale zowel in het enkel- als in het dubbelspel. In het enkelspel verloor zij de eindstrijd van de Roemeense Sorana Cîrstea – met de Russin Veronika Koedermetova aan haar zijde won zij de titel in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Patricia Maria Țig was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Sorana Cîrstea uit Roemenië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Cîrstea wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Istanboel op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds 2008. Cîrstea hoefde het gehele toernooi geen set prijs te geven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Veronika Koedermetova en Elise Mertens won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Japanse koppel Nao Hibino en Makoto Ninomiya in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Russin Koedermetova had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Belgische Mertens twaalf.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Istanboel 2021
Istanboel